Koeloenda (dorp) - dorp in Kraj Altai, Rusland
 Koeloenda (rivier) - rivier in het West-Siberisch Laagland, Kraj Altai, Rusland
 Koeloendameer meer aan de monding van bovenstaande rivier
 Koeloenda-hoofdkanaal - irrigatiekanaal in Kraj Altai, Rusland